Europa Universalis (bordspel), een Frans bordspel
Europa Universalis (computerspelserie), een computerspelserie gebaseerd op het bordspel
Europa Universalis (computerspel), het eerste deel uit de computerspelserie